Страхиња Савић (Краљево, 6. августа 1999) српски је фудбалски голман.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Графичар
 Српска лига Београд: 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Спортисти из Краљева
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Сопота
Фудбалери Графичара
Фудбалери Металца Горњег Милановца
Фудбалери Прве лиге Србије